El Pramac Racing es un equipo italiano de motociclismo que compite actualmente en el Campeonato del Mundo de MotoGP. El equipo fue creado en 2002 por la compañía italiana Pramac.

En 2005, el Pramac Racing unió sus fuerzas con el d'Antin MotoGP para formar el Pramac d'Antin y en 2007 el equipo se convirtió en parte del Grupo Pramac. Después de que d'Antin abandonara el equipo en 2008, el equipo se conoció como Pramac Racing.

Historia

Pramac d'Antin
En 2005, d'Antin MotoGP y Pramac Racing se fusionaron para formar Pramac d'Antin. El equipo utilizó la Desmosedici GP4 de la temporada anterior con el italiano Roberto Rolfo como piloto. El equipo utilizó neumáticos Dunlop y por lo general terminó las carreras en la parte posterior de la parrilla. Para 2006 al equipo le fue dado el uso de la Desmosedici GP6, las mismas motocicletas que usaba el equipo de fábrica. Alex Hofmann y José Luis Cardoso fueron los pilotos del equipo. Los neumáticos Dunlop utilizados por el equipo no eran competitivos y una vez más el equipo terminó las carreras en la parte posterior de la parrilla.

Antes del comienzo de la temporada 2007, Pramac y d'Antin llegaron a un acuerdo en el que el equipo d'Antin se convirtió en parte integral del Grupo Pramac. El equipo utilizó la nueva Ducati Desmosedici GP7 de 800 cc y los nuevos neumáticos Bridgestone, y el brasileño Alex Barros se unió al equipo junto a Alex Hofmann. Barros tuvo una buena temporada acabando con regularidad entre los diez primeros y consiguiendo un podio en el Gran Premio de Italia, dejando al piloto oficial de Ducati, Casey Stoner en el cuarto puesto. Hofmann tuvo una temporada discreta y además se lesionó la mano en la práctica libre del Gran Premio de los Estados Unidos celebradá en Mazda Raceway Laguna Seca. Fue sustituido por Chaz Davies por el resto del fin de semana, y por Iván Silva en Brno. Hofmann volvió a competir en Misano, pero fue despedido por el equipo después del Gran Premio de Portugal, después de retirarse de la carrera mientras rodaba en zona de puntos, debido a una falta de motivación. Davies volvió al equipo para completar la temporada en lugar del despedido Hofmann.

Alice Team
En 2008, el equipo siguió utilizando los neumáticos Bridgestone y la Ducati Desmosedici GP8. Sylvain Guintoli y Toni Elías fueron los pilotos del equipo, mientras que el equipo fue patrocinado por Alice - el servicio de DSL de Telecom Italia - y fue renombrado Alice Team. Luis d'Antin renunció al equipo pasada la mitad de la temporada 2008, en el Gran Premio de los Países Bajos en Assen.

Pilotos 2022

Resultados del equipo en MotoGP 
(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)

 * Temporada en curso

Referencias

Enlaces externos
 

Equipos de motociclismo
Motociclismo en Italia